Гмелин — фамилия:

 
 Гмелин, Карл Кристиан (1762—1837) — немецкий ботаник, врач и профессор естествознания.
 Гмелин, Леопольд (1788—1853) — немецкий химик.
 Гмелин, Самуил Готлиб (1745—1774) — русский путешественник, натуралист.
 Гмелин, Чарльз (1872—1950) — британский легкоатлет.

См. также 
 Гмелина соль (гексацианоферрат(III) калия) — комплексное соединение трёхвалентного железа